Peñalén est le nom de plusieurs localités en Espagne :

 Peñalén, commune de la province de Guadalajara, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;

 Peñalén, localité de la commune de Funes, dans la communauté forale de Navarre. Elle est située à mi-chemin entre Funes au nord et Milagro au sud. C'est dans les bois de Peñalén que fut assassiné le roi de Pampelune Sanche IV en 1076.